Ménéclès, un philosophe ;
 Ménéclès, un avocat ;
 Ménéclès, un historien ;
 Ménéclès, un rhéteur.